Села:
 Шмиглі — Полтавська область, Лохвицький район
 Шмиглі — Полтавська область, Полтавський район